Frye Lake steht für:
 Frye Lake (Mercer), See im Mercer County (Illinois), Illinois
 Frye Lake (Arthur), See bei Arthur (Nebraska), Arthur County, Nebraska
 Frye Lake (Cherry), See im Cherry County, Nebraska
 Frye Lake (Grant), See bei Grant (Nebraska), Perkins County, Nebraska
 Frye Lake (Sheridan), See bei Sheridan (Nebraska), Wheeler County (Nebraska), Nebraska
 Frye Lake (Okanogan), See im Okanogan County, Washington

Siehe auch:
 Frye
 Frye Island
 Fryeburg